Zvezda, signifiant étoile dans plusieurs langues slaves (en cyrillique : Звезда) peut désigner :

Toponymes 
En Bulgarie :
 Zvezda, village de l'obchtina de Rouen, situé dans l'oblast de Bourgas,
 Zvezda, village de l'obchtina de Popovo, situé dans l'oblast de Targovichte.

Clubs sportifs 
 Baltiïskaïa Zvezda Saint-Pétersbourg, club féminin russe de basket-ball de la ville de Saint-Pétersbourg,
 Crvena Zvezda Belgrade, en français Étoile rouge de Belgrade, club omnisports serbe et comportant notamment :
 le FK Étoile rouge de Belgrade pour le football masculin,
 le KK Étoile rouge de Belgrade pour le basketball masculin,
 le ŽKK Étoile rouge de Belgrade pour le basketball féminin,
 le OK Étoile rouge de Belgrade pour le volleyball masculin,
 le ŽOK Étoile rouge de Belgrade pour le volleyball féminin,
 le KHK Étoile rouge de Belgrade pour le hockey sur glace,
 le RK Étoile rouge de Belgrade  pour le handball,
 FK Zvezda Irkutsk, club russe de football basé à Irkoutsk et disparu en 2008,
 Zvezda 2005, club russe de football féminin situé à Perm.
 Zvezda Zvenigorod, club russe de handball féminin situé à Zvenigorod.

Technologie 
 NPP Zvezda, équipementier aéronautique russe,
 Zvezda, module de service de la Station spatiale internationale.

Chaîne de télévision 
 Zvezda, canal de télévision russe.

Industrie 

 Zvezda, fabricant de maquettes de véhicules militaires et de figurines à l'échelle 1/35, 1/72 et 1/100, créateur de jeu de société.
 Zvezda est un modèle de montre soviétique, fabriqué par l'usine de montres de Petrodvorets et dérivé de la Lip T18.